La 7,5 km sprint femminile dei Campionati mondiali di biathlon 2013 si è svolta il 9 febbraio 2013 alle 16:15 (UTC+1). Hanno partecipato 115 atlete di 38 nazioni.

Risultati 

Sprint femminile